Chlorosplenium — рід грибів родини Dermateaceae. Назва вперше опублікована 1849 року.

Класифікація 
До роду Chlorosplenium відносять 53 видів:

Примітки

Джерела 
 Fries, E.M. 1849. Summa vegetabilium Scandinaviae. 2:259-572 - P.356

Роди грибів